Cala Figuera steht für:

 Cala Figuera (Santanyí), einen Ort in der Gemeinde Santanyí auf Mallorca, Spanien
 Cala Figuera (Pollença), eine Bucht in der Gemeinde Pollença auf Mallorca, Spanien